Sergei Schilow () ist der Name folgender Personen:

* Sergei Andrejewitsch Schilow (1922–1979), sowjetisch-russischer Offizier; Held der Sowjetunion 
 Sergei Walentinowitsch Schilow (* 1970), russischer Behindertensportler
 Sergei Wladimirowitsch Schilow (* 1988), russischer Bahn- und Straßenradrennfahrer